Enzo Artoni e Daniel Melo vencem a final por 6–3, 1–6, 7–6(7–5) contra Gastón Etlis e Brent Haygarth.

Cabeças de chave

  Lucas Arnold /  Jaime Oncins (Primeira rodada)
  Gastón Etlis /  Brent Haygarth (Finalistas)
  Guillermo Cañas /  Martín García (Quartas de final)
  Tim Crichton /  Jason Weir-Smith (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas masculinas do Aberto do Brasil de 2001

D